Куроптевская — река в России, протекает по Мурманской области. Устье реки находится в 45 км по левому берегу реки Лосинги. Длина реки — 26 км, площадь водосборного бассейна — 158 км².

Берёт начало на южном склоне возвышенности Кейвы, в урочище Бабьи Кейвы. Высота устья — 165,4 м над уровнем моря.

Притоки 
От устья к истоку:
 Ратвэй (Лабаз) (лв)
 ручей Куроптевский (пр)
 ручей Верхний Куроптевский (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Поной. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000112101000006299.

Примечания 

Бассейн Поноя
Реки Мурманской области